Carroll County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Carroll County (Arkansas)
 Carroll County (Georgia)
 Carroll County (Illinois)
 Carroll County (Indiana)
 Carroll County (Iowa)
 Carroll County (Kentucky)
 Carroll County (Maryland)
 Carroll County (Mississippi)
 Carroll County (Missouri)
 Carroll County (New Hampshire)
 Carroll County (Ohio)
 Carroll County (Tennessee)
 Carroll County (Virginia)